Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2003 года проходил с 23 по 31 августа в пригороде Парижа Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс».

Медальный зачёт

Мужчины

Беговые дисциплины

Технические дисциплины

Женщины

Беговые дисциплины

Технические дисциплины

Ссылки 
 IAAF Championship 2003

2003
Август 2003 года
Международные соревнования по лёгкой атлетике во Франции
Международные спортивные соревнования в Сен-Дени